William Robertson (1721–1793) – szkocki duchowny i historyk
 William Robertson (1860–1933) – brytyjski wojskowy
 William Robertson (1864–1912) – australijski krykiecista